Bakhuis ist der Name von

 Carin Bakhuis (* 1990), niederländische Fußballtrainerin
 Daniëlle Bakhuis, niederländische Schriftstellerin
 Louis August Bakhuis, niederländischer Fotograf
 Ton Bakhuis, niederländischer Fußballspieler

Siehe auch
 Bakhuis Roozeboom